Il singolare  dell'OEC Kaohsiung 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Gō Soeda era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lu Yen-Hsun ha battuto in finale Yuki Bhambri 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (Campione)
  Jack Sock (semifinali)
  Michael Russell (Primo turno, ritiro)
  Alejandro González (quarti di finale)

  Rajeev Ram (primo turno)
  Matthew Ebden (semifinali)
  Yūichi Sugita (secondo turno)
  Jimmy Wang (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

OEC Kaohsiung 2013
ATP Challenger Tour 2013